Бревијер може да се односи на:

 Бревијер (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Бревијер (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома